El término Pomy puede referirse a:

Pomy, comuna francesa del departamento de Aude.
Pomy, comuna suiza del cantón de Vaud.